Franco Bernini – regista italiano
 Franco Bernini – rugbista e allenatore italiano

Pagine correlate 
Bernini